Meeressand steht für
 Sand, der im oder am Meer abgelagert wurde, siehe Sand: Verbreitung
 eine veralteter Name für die Alzey-Formation, siehe Mainzer Becken: Oligozän